Zambezi hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Río
Río Zambeze

Ecorregiones
Área de Conservación Kavango-Zambeze proyecto aprobado para crear en África un parque transnacional de 287.132 km².
Bosque seco del Zambeze entre Zambia y Angola.
Pradera del Zambeze occidental
Pradera inundada del Zambeze
Sabana arbolada de miombo del Zambeze central
Sabana arbolada de mopane del Zambeze
Sabana arbolada de teca del Zambeze
Sabana costera inundada del Zambeze
Salobral del Zambeze en Botsuana

Localidades
Zambeze, localidad de Zambia.
Zambeze, región de Namibia.
Alto Zambeze, municipio de la provincia de Moxico, en el este de Angola.

Además
Zambezi Airlines. Aerolínea desaparecida.
Zambezia es la segunda mayor provincia de Mozambique en población.